Mestrius ist der Name folgender Personen:

 Mestrius Martinus, römischer Maler
 Mestrius Plutarchus, der römische Name von Plutarch
 Titus Mestrius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)